Les Fenêtres est un poème de Charles Baudelaire.
 Les Fenêtres est une série de peintures de Robert Delaunay (1912-1913).

Voir aussi